Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1975 вдруге складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзонального турніру, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. В матчі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка знову успішно захистила своє (п'яте і останнє) звання проти претендентки Нани Александрії.

Міжзональний турнір 1973 
Удруге одним із етапів чемпіонського циклу був міжзональний турнір, до якого потрапили найкращі шахістки з кожного із зональних турнірів (загалом 20 учасниць). Між собою вони розіграли чотири путівки до кандидатського турніру (одна замість Кушнір). Козловська виграла турнір і одразу пройшла далі, тоді як чотири учасниці поділили 2-е місце і грали між собою плей-оф, в результаті якого вибула Конопльова.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1973
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ ||
|- style="background:#cfc;"
| 2 ||  || 1 || — || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 13 || 112.25
|-
| 3 ||  || ½ || 1 || — || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 110.00
|- style="background:#cfc;"
| 4 ||  || ½ || ½ || ½ || — || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 107.25
|- style="background:#cfc;"
| 5 ||  || ½ || 0 || 1 || ½ || — || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 || 104.00
|-
| 6 ||  || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || — || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 12 || 106.00
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 98.00
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 95.00
|-
| 9 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ ||
|-
| 10 ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11 || 100.50
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || — || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 88.00
|-
| 12 ||  || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || — || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ ||
|-
| 13 ||  || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 ||
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || — || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 8½ ||
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || — || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || — || ½ || 1 || 0 || 1 || 7 ||
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || — || ½ || 0 || ½ || 4½ ||
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || — || 1 || ½ || 3½ || 20.25
|-
| 19 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || — || 1 || 3½ || 17.75
|-
| 20 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || 2 ||
|}

Кандидатський турнір 1974-75 
За регламентом до трьох переможниць міжзонального турніру мала приєднатися Аллою Кушнір, яка програла в попередньому чемпіонському матчі. Однак вона незадовго перед тим виїхала з Радянського Союзу до Ізраїлю й не могла взяти участь. Замість неї в турнірі зіграла шахістка, яка посіла четверте місце в міжзональному турнірі.

Ці чотири учасниці зіграли між собою серію матчів за нокаут-системою. Перемогла Александрія, яка здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Гапріндашвілі.

Матч за звання чемпіонки світу 1975 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Ноною Гапріндашвілі і претенденткою Наною Александрією проходив від 20 жовтня до 1 грудня 1975 року в Піцунді та Тбілісі.

 Головний арбітр — Мирослав Філіп (Чехословаччина).
 Секунданти Гапріндашвілі Айварс Гіпсліс.
 Секунданти Александрії — Бухуті Гургенідзе.

Матч вирізнявся безкомпромісною боротьбою — 11 результативних партій із 12 зіграних. Починаючи з 3-ї партії, Гапріндашвілі захопила ініціативу й зберігала її до кінця матчу, здобувши дострокову перемогу з рахунком 8½ : 3½ (+8 −3 =1).

Таблиця матчу

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 78. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1975 у шахах
1975 в СРСР